Dobesch ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Dobesch (1939–2021), österreichischer Althistoriker
 Susanne Dobesch (* 1957), österreichische Schriftstellerin